Divine:

 Харрис Гленн Милстед
 Divine (группа)
 Divine (песня Korn)
 Divine (песня Тату)
 Divine (песня Себастьяна Теллье)
 divine (корпорация)
 divine (web environment)

См. также 
 Дивайн